Oxychilus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Leopold Fitzinger 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Oxychilus i familjen Zonitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen glanssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Oxychilus